Aulo Postúmio Albino Regilense (tribuno consular em 397 a.C.) — tribuno consular em 397 e 401 a.C.
 Aulo Postúmio Albino (cônsul em 242 a.C.) — cônsul em 242 a.C.
 Aulo Postúmio Albino Lusco, cônsul em 180 a.C. — neto do anterior
 Aulo Postúmio Albino (cônsul em 151 a.C.), cônsul em 151 a.C. — filho do anterior
 Aulo Postúmio Albino Magno, general e irmão do cônsul em 110 a.C. — Espúrio Postúmio Albino Magno
 Aulo Postúmio Albino (cônsul em 99 a.C.), cônsul em 99 a.C. — filho do anterior

Ver também 
 Aulo Postúmio Albo Regilense — cônsul romano em 496 a.C.
 Aulo Postúmio Albo Regilense (cônsul em 464 a.C.) — tribuno consular em 464 a.C., filho do anterior
 

Desambiguações de antropônimos